Johnson City peut désigner :
 Johnson City, village américain de l'État du Kansas ;
 Johnson City, ville américaine de New York ;
 Johnson City, ville américaine de l'État de l'Orégon ;
 Johnson City, ville américaine de l'État de Tennessee ;
 Johnson City, ville américaine de l'État du Texas, ville natale du président Lyndon B. Johnson
 Johnson Settlement, ensemble de bâtiments qui s'y trouvent.

Homonymie de localités aux États-Unis